Наварес-де-Энмедио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа.  Занимает площадь 24,61 км². Население — 113 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de la Asociación Santiago Apóstol de Navares de Enmedio
 Página web del Grupo de Dulzaineros El Azoguejo
 Página Web del Horno de Asar El Rufo

Муниципалитеты Сеговии